Нилус — фамилия.

Известные носители:
 Нилус, Андрей Александрович (1856—1941) — русский генерал-лейтенант, первый начальник Сергиевского артиллерийского училища в Одессе (1913—1918)
 Нилус, Богдан Михайлович (1866—?) — русский архитектор.
 Нилус, Дмитрий Александрович (1853 — после 1913) — русский юрист и государственный деятель, судья, действительный тайный советник, председатель Московского окружного суда.
 Нилус, Пётр Александрович (1869—1943) — русский живописец, художественный критик, писатель.
 Нилус, Сергей Александрович (1862—1929) — русский религиозный писатель и общественный деятель.
 Нилус, Яков Христианович (ок. 1760—1822) — русский морской офицер, инженер, менеджер—управляющий Луганского литейного завода (1806—1822).
 Нильский, Александр Александрович (наст. фамилия — Нилус; 1840—1899) — русский актёр.